Bovenbouw (onderwijs);
Bovenbouw (spoorwegen);
Bovenbouw (schip), een onderdeel van een schip.